Roger Olsson, švedski hokejist, * 30. januar 1944, Västerås, Švedska.

Olsson je v švedski ligi igral za kluba Västerås IK in Västra Frölunda HC, za katerega je odigral dvanajst zaporednih sezon in s katerim je v sezoni 1964/65 osvojil naslov švedskega državnega prvaka.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1968 in dveh svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), kjer je bil dobitnik dveh srebrnih medalj.

Statistika kariere

|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 63/64
|
| 21
| 14
| 13
| 27
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 64/65
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 65/66
|
| 19
|
|
|
|
|
|
| 8
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 6
| 6
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 68/69
|
| 19
| 9
| 6
| 15
|
| 0
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 9
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 69/70
|
| 20
| 6
| 17
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 1
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 70/71
|
| 22
| 7
| 9
| 16
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 8
| 2
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 72/73
|
| 23
| 4
| 5
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 73/74
|
| 22
| 6
| 6
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 74/75
|
| 10
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 75/76
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 218
| bgcolor="#7FFF00" | 83
| bgcolor="#7FFF00" | 70
| bgcolor="#7FFF00" | 153
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti Västra Frölunda HC